Soul Kitchen steht für:
 Soul Kitchen, deutsche Filmkomödie, 2009
 Soul Kitchen. Der Geschichte erster Teil – das Buch vor dem Film, Roman von Jasmin Ramadan, 2009
 Soul Kitchen (Halle), Hamburger Industriehalle 
 Soul Kitchen (The-Doors-Lied), ein Lied der Band The Doors